Fairdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fairdale (Alabama)
 Fairdale (Illinois)
 Fairdale (Indiana)
 Fairdale (Kentucky)
 Fairdale (New York)
 Fairdale (North Dakota), im Walsh County
 Fairdale (Ohio)
 Fairdale (Pennsylvania)
 Fairdale (Texas)
 Fairdale (West Virginia)